Латом:
 Латом, Бернхард (1560–1613) — немецкий историк из Висмара (Мекленбург)
 Латом, Якоб (1475–1544) — фламандский богослов из университета Лёвена
 Латом-Хаус — фамильное имение английского рода Стэнли